I Medici – opera lirica di Ruggero Leoncavallo del 1893
 I Medici (Medici: Masters of Florence) – serie televisiva anglo-italiana dal 2016